Dialectische gedragstherapie
 DGT (Pools bedrijf) - een Pools telecommunicatiebedrijf
 Dirección General de Tráfico - de Spaanse Rijksdienst voor de Wegen
 De IATA-code voor het vliegveld van Dumaguete City in de Filipijnen
 Digital Game Timer - een digitale wedstrijdklok voor diverse bordspellen